

Cinema 
 The Highwayman – cortometraggio statunitense del 1915 diretto da Wally Van
 Il ribelle dalla maschera nera (The Highwayman) – film statunitense del 1951 diretto da Lesley Selander.
 Il giustiziere della strada (The Highwayman) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1987 al 1988.
 Vite a mano armata (The Highwayman) – film statunitense del 2000 diretto da Keoni Waxman.

Letteratura 
 The Highwayman – poema di Alfred Noyes del 1906
 Il bandito (The Highwayman) – romanzo di R. A. Salvatore del 2004

Pagine correlate 
 Highwaymen